Thanh Bình (Bắc Kạn)
 Thanh Bình (Đà Nẵng)
 Thanh Bình (Điện Biên)
 Thanh Bình (huyện in Đồng Tháp), een huyện in de provincie Đồng Tháp, Vietnam
 Thanh Bình (thị trấn in Đồng Tháp), een thị trấn in bovengenoemd district.
 Thanh Bình (Biên Hòa, Đồng Nai)
 Thanh Bình (Trảng Bom, Đồng Nai)
 Thanh Bình (Vĩnh Long)
 Thanh Bình (Hớn Quản, Bình Phước)
 Thanh Bình (Bù Đốp, Bình Phước)
 Thanh Bình (Hanoi)
 Thanh Bình (Tiền Giang)
 Thanh Bình (Ninh Bình)
 Thanh Bình (Hà Nam)
 Thanh Bình (Lào Cai)
 Thanh Bình (Hải Dương)
 Thạnh Bình (doorverwijspagina)
 Thành Bình (doorverwijspagina)